

Населені пункти та їхні частини

 Карчин — село в гміні Кондратовіце Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Карчин — село в гміні Сулехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Карчин — осада в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки